Gent-Wevelgem 1992 var den 54. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 8. april 1992. Løbet blev vundet af Mario Cipollini, efterfulgt af Johan Capiot og Adriano Baffi.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1992
Cykelløb i 1992